Железная корона — корона Лангобардского королевства.
 Железный венец — корона Мелькора (Моргота) из произведения Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион».
 Железная корона (фильм) — художественный фильм (Италия, 1941).

См. также 
 Орден Железной короны
 Стальная корона Румынии